Молчановка — название населённых пунктов или улиц.

Россия 
 Молчановка — хутор в Щербиновском районе Краснодарского края.
 Молчановка — посёлок в Боровичском районе Новгородской области.
 Молчановка — село в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Молчановка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Молчановка — село в Партизанском районе Приморского края.
 Молчановка — исчезнувшее село в Николаевском районе Волгоградской области.

Украина 
 Молчановка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Молчановка — село в Сквирском районе Киевской области.
 Молчановка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.

Улицы 
 Большая Молчановка
 Малая Молчановка